Andrzej Palec (* 18. listopadu 1980, Praha) je český hudebník, textař a zpěvák působící od roku 2009 v kapele I Like You Hysteric. Stal se známým zejména díky svému působení v kapele Roe-Deer v letech 2003-2008.

Vzdělání 
Vystudoval pětileté dvojjazyčné česko-italské gymnázium v Praze a ve studiu italštiny pokračoval na Univerzitě Karlově v Praze. Studium úspěšně dokončil získáním magisterského titulu v roce 2006.

Hudební kariéra 
Svou hudební kariéru odstartoval v raném věku již při studiu na gymnáziu, kdy zakládá se svým spolužákem Dominikem Čejkou nezávislou kapelu Kosmik a jeho svět. Od roku 1996 působí na postu zpěváka v The Cure Revivalu. Právě skupina The Cure měla zásadní vliv na jeho hudební a pěvecký projev. V roce 1997 přichází s novým hudebním projektem Noc, kde působí jako textař, zpěvák, kytarista a klávesista a kapela úspěšně funguje až do roku 2001, kdy sám frontman odchází a Noc tak ukončí svou činnost. O rok později zakládá skupinu Sick Models, a tu, pro ne právě aktivní působení rozpouští v zimě roku 2003, kdy dostane nabídku na post zpěváka v Roe-Deer.

Narození v roce 1976
Žijící lidé
Čeští kytaristé
Čeští zpěváci
Muži